Payolle peut désigner :

 la vallée de Payolle, une vallée des Pyrénées dans la Haute-Bigorre dans le département des Hautes-Pyrénées (France) ;
 Payolle, le lieu-dit dans la vallée;
 l'Adour de Payolle, un ruisseau s'écoulant dans la vallée, affluent de l'Adour;
 le lac de Payolle;
 Payolle-campan, la station de ski de fond. 

Homonymie de toponyme